Piauhau est un nom vernaculaire ambigu  en français. Les piauhaus sont des oiseaux d'Amérique du Sud, répartis en 2 genres distincts :
 Lipaugus Boie, 1828
 Snowornis Prum, 2001

Liste des piauhaus par ordre alphabétique
 Piauhau à calotte marron — Lipaugus weberi
 Piauhau à collier — Lipaugus streptophorus
 Piauhau à faucilles — Lipaugus uropygialis
 Piauhau hurleur — Lipaugus vociferans
 Piauhau olivâtre — Snowornis cryptolophus
 Piauhau à queue grise — Snowornis subalaris
 Piauhau roux — Lipaugus unirufus
 Piauhau sombre — Lipaugus fuscocinereus
 Piauhau à tête grise — Lipaugus lanioides
 Piauhau de Weber — Lipaugus weberi

Nom d'oiseau ambigu